Rejon bachmacki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czernihowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1488 km² i liczy około 56 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Bachmacz.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada, 2 osiedlowe rady i 20 silskich rad, obejmujących w sumie 71 wsi i 9 osad.

Miejscowości rejonu

Przypisy